Ната́лья Рифатовна  Вале́ева (; род. 15 ноября 1969 года, Терновка, Молдавская ССР, СССР) — советская, молдавская и итальянская спортсменка (стрельба из лука). Участница пяти летних Олимпийских игр. Двукратная бронзовая медалистка летних Олимпийских игр 1992 года в составе Объединённой команды. Четырёхкратная чемпионка мира в стрельбе из лука, чемпионка Европейских игр.

Спортивная биография

СССР 
Занималась стрельбой из лука в Тираспольской школе гребли и стрельбы (отделение стрельбы из лука).

Объединённая команда 
В 1992 году Наталья Валеева в составе Объединённой команды дебютировала на летних Олимпийских играх в Барселоне. Молодая спортсменка приняла участие в индивидуальных и командных соревнованиях. В обеих дисциплинах Наталья Валеева терпела поражение на стадии полуфинала. Но оба раза удавалось побеждать в поединке за бронзовые медали. Эти награды на данный момент являются единственными олимпийскими медалями в карьере Валеевой.

Молдавия 
После окончания игр в Барселоне Валеева решила продолжить свои выступления в составе сборной Молдавии. Первым участием в крупном международном турнире стал чемпионат мира 1993 года в турецкой Анталье. В личном первенстве Валеева уступила уже на стадии 1/16 финала, а в командном в составе сборной Молдавии дошла до 1/4 финала. Спустя два года к Наталье пришёл первый успех на мировом первенстве. На чемпионате 1995 года в Джакарте ей удалось стать чемпионкой мира, победив в финале немку Барбару Менсинг (113—107). На летних Олимпийских играх 1996 года Валеева приняла участие только в личном первенстве, поскольку сборной Молдавии не удалось отобраться на игры. В третьем раунде олимпийского турнира она вновь встретилась с Менсинг, но на этот раз удача была на стороне немки (158—163), а Валеева заняла только 12-е место.

Италия 
По окончании игр Наталья Валеева вышла замуж за гражданина Италии Роберто Кокки и приняла итальянское гражданство. В 1997 году Валеева впервые выступила на чемпионате мира под флагом Италии, но вновь вылетела уже на стадии 1/16 финала. На чемпионате мира 1999 года уступила уже на стадии 1/32 финала. Но в командном турнире сборная Италия смогла выиграть чемпионат мира, впервые оставив спортсменок Южной Кореи без золота мирового первенства, которое те завоёвывали каждый турнир, начиная с 1987 года.

В 2000 году Валеева в третий раз приняла участие летних Олимпийских играх. Все три раза она выступала под флагами разных государств. Личное первенство началось для Валеевой очень удачно. После квалификации она занимала 2-е место и получила возможность до полуфинала избежать встречи с главными фаворитками турнира спортсменками Южной Кореи. Но на стадии четвертьфинала Валеева получила в соперницы северокорейскую спортсменку Чо Ок Сил и уступила ей со счётом 103—107. В командном первенстве Валеева также сумела дойти до четвертьфинала, где сборная Италии уступила украинкам 230—237. На чемпионате мира 2001 года Валеева показала лучший для себя результат за последние 6 лет, заняв 9 место в личном первенстве. На чемпионате 2003 года Наталья смогла наконец преодолеть барьер 1/8 финала и дошла до четвертьфинала, заняв по итогам турнира 6-е место.

Летние Олимпийские игры 2004 года сложились для Валеевой крайне неудачно. Уже в первом раунде личного первенства итальянская спортсменка сенсационно уступила филиппинке Жасмин Фигероа 130—132. На чемпионате мира 2005 года в Мадриде Валеева подобралась очень близко к медалям первенства. В командном турнире сборная Италии заняла 7-е место, а в личном турнире Валеева пробилась в полуфинал, но затем проиграла 2 матча подряд и заняла только 4-е место. Спустя 2 года на чемпионате в Лейпциге Валеевой все-таки удалось вновь подняться на верхнюю ступень пьедестала в личном первенстве. В финале была побеждена кореянка Пак Сунхюн 108—106. Таким образом Валеева стала трёхкратной чемпионкой мира.

На летних Олимпийских играх 2008 года Валеева неудачно выступила в квалификации, заняв лишь 30-е место. Из-за этого ужа во втором раунде ей предстояло встретиться с кореянкой Чу Хён Чжон. Валеева не смогла сотворить сенсацию и уступила 108—110. В командном турнире итальянки вновь дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Южной Кореи 217—231. На чемпионате мира 2009 года Валеева вновь остановилась вблизи пьедестала. В личном первенстве она стала 9-й, а в командном заняла 5-е место. На домашнем чемпионате мира 2011 года в Турине Валеева добавила себе в копилку ещё одну золотую медаль. Сборная Италии с Натальей в составе выиграла командное первенство. В личном турнире Валеева осталась лишь 17-й.

На чемпионате мира 2013 года в Белеке Валеева уступила в первом раунде венесуэлке Майре Мендес, а в командном первенстве не прошла квалификацию.

Личная жизнь 
Замужем за итальянцем Роберто Кокки. Имеет трёх детей — сына Стефано (род. 2000) и дочерей-близнецов Софию и Викторию (род. 2005).

Хобби — чтение, вышивание.

Стрелки из лука СССР
Стрелки из лука Молдавии
Стрелки из лука Италии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по стрельбе из лука
Чемпионы Европы по стрельбе из лука
Чемпионы Европейских игр по стрельбе из лука